Termin -{AFR}- ima više značenja.

 1,5-anhidro-D-fruktoza reduktaza (formira 1,5-anhidro-D-manitol), enzim
 ISO 639-2 kod Afrikans jezika
 Monodehidroaskorbat reduktaza (NADH), enzim